Чемпионат Казахстана по шахматам 2018 проходил в Алма-Ате с 20 по 30 апреля.

Регламент 
 Контроль времени: 1 час 30 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход начиная с первого.
 Призы: участники, занявшие 1—3 места, награждаются медалями и дипломами.

Таблица

Примечания

Ссылки 
 
 Финал чемпионата Республики Казахстан по классическим шахматам

Чемпионаты Казахстана по шахматам
2018 год в шахматах